Берлога:

 Берлога — зимовочное укрытие медведя в естественных условиях.
 РХМ-7 «Берлога» — российская боевая машина радиационной и химической разведки.

См. также 
 «Медвежья берлога» — немецкий бункер, построенный под Смоленском во время Второй мировой войны.